Целий Седулий (V век) — христианский поэт и святой
 Седулий Скот (IX век) — поэт, деятель Каролингского возрождения